L'appellation mouche à merde est un nom vernaculaire ambigu désignant en français de nombreuses espèces de mouches, notamment la scatophage du fumier (Scathophaga stercoraria), mais aussi les autres espèces de famille Scathophagidae comme Scathophaga furcata, ou celles de la famille des Calliphoridae.

Description 
Ces mouches peuvent avoir une relation plus ou moins « privilégiée » avec les excréments de plusieurs façons. Certaines s'en nourrissent, comme la famille des Scathophagidae, bien que la plupart se contente d'y naître, et dans ce cas ce sont les larves qui s'en nourrissent.

Galerie d'images 
Seule une petite partie des mouches à merde est représentée dans cette galerie :

Notes et références

Références taxinomiques

Liens 

Nom d'insecte ambigu
Insecte (nom vernaculaire)